St.-Joseph-Stift,  St. Joseph-Stift steht für:

 diverse Klöster, siehe Josefskloster
 diverse Krankenhäuser, siehe St.-Josef-Krankenhaus
 St. Josef-Stiftung, Schweiz
 Joseph-Stiftung, Bamberg

Siehe auch:
 Max-Josef-Stift